Malpas – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Malpas – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Malpas – miejscowość we Francji
 Malpas – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Malpàs – miejscowość w Hiszpanii